Гран-при США 2020 года (официально ) — отменённая автогонка, несостоявшийся девятнадцатый этап оригинального календаря чемпионата мира Формулы-1 сезона 2020 года, который должен был пройти 25 октября 2020 года на трассе Америк в Тревисе, США. Это должен был быть 19-й этап сезона 2020 года, 50-й Гран-при США в истории — 42-й в рамках чемпионатов Формулы-1 и 9-й на трассе Америк.

Влияние пандемии COVID-19 на мировой спорт

Неопределённости с Гран-при 
В июне промоутер Гран-при США Бобби Эпштейн заявлял, что гонка Формулы-1 с высокой долей вероятности всё-таки состоится в сезоне 2020 года. Организаторы уточнили, что объявления по поводу заокеанских этапов стоит ожидать в ближайшие дни. В начале июля исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф усомнился, что Формула-1 в 2020 году будет проводить этапы в США и Бразилии.

В этих странах в данный момент регистрируется рекордное количество случаев заболевания коронавирусом уточнил Вольфф.

Директор и промоутер трассы Америк Бобби Эпштейн также усомнился в том, что Формула-1 приедет в США, Бразилию и Мексику.

Отмена гонки 
Организаторы Формулы-1 отказалась от планов на проведение гонок в США, Бразилии и Мексике в сезоне-2020. Заокеанские этапы в этом году не состоятся заявили в Liberty Media. Главной причиной является очень тяжёлая ситуация, которая сложилась в этих странах в данный момент из-за пандемии коронавируса. Владельцы Формулы-1 выпустили официальное заявление, в котором подтвердили отмены всех гонок в новом свете включив в число отменённых и ранее отложенный Гран-при Канады.

См. также 

 Гран-при США-Запад
 Гран-при Далласа
 Гран-при Детройта
 Гран-при Сизарс-пэласа

 Индианаполис
 Финикс
 Уоткинс-Глен
 Риверсайд
 Себринг

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт трассы Америк

Гран-при США
Спорт в США в 2020 году
Формула-1 в сезоне 2020
Октябрь 2020 года
2020 год в США
Отменённые соревнования по моторным видам спорта
Отменённые соревнования по моторным видам спорта из-за пандемии COVID-19
Спортивные соревнования, отменённые из-за пандемии COVID-19